

Geografia
 Antartide
 Stazione Casey – base permanente 
 Australia
 Città di Casey – Local government area del Victoria
 Stati Uniti d'America
 Casey – città della Contea di Clark, Illinois
 Casey – città della Contea di Adair e della Contea di Guthrie, Iowa
 Casey – città della Contea di Washburn, Wisconsin

Musica
 Casey – singolo di Darren Hayes del 2008, dall'album This Delicate Thing We've Made

Onomastica
 Casey – nome proprio di persona maschile e femminile

Personaggi fittizi
  – nome giapponese del Pokémon Abra
 Casey – personaggio della serie Pokémon
 Casey – personaggio della serie televisiva Mr. Dressup
 John Casey – personaggio fittizio della serie televisiva Chuck

Persone
 Al Casey – chitarrista statunitense
 Carlie Casey – attrice statunitense
 Conor Casey – calciatore statunitense
 Daniel Casey – attore britannico
 Don Casey – allenatore di pallacanestro statunitense
 George William Casey Jr. – generale statunitense
 Joe Casey – fumettista statunitense
 Martyn P. Casey – bassista australiano
 Paul Casey – golfista britannico